3 cieki wodne w Polsce:
 Czerwona Struga – struga, dopływ Rokitnicy
 Czerwona Struga – struga, dopływ Brdy (Jezioro Charzykowskie), częściowo na obszarach Natura 2000: Czerwona Woda pod Babilonem, Wielki Sandr Brdy
 Czerwona Struga – struga, dopływ Bludzi

Zobacz też 
 Czerwona
 Czerwona Woda
 Czerwony Potok